Isen, un fleuve dans l'univers du Seigneur des anneaux ;
 Isen, une ville du Japon ;
 Isen, une ville d'Allemagne.

ISEN peut désigner :
 le groupe Institut supérieur de l'électronique et du numérique regroupant :
 l'Institut supérieur de l'électronique et du numérique de Brest ;
 l'Institut supérieur de l'électronique et du numérique de Lille ;
 l'Institut supérieur de l'électronique et du numérique de Toulon.